El bec de perdiu, pota de perdiu, cama de perdiu o bitxac (Chroogomphus rutilus, del grec khrós: color; gómphos: clau, pern; del llatí rutilus: vermell) és un bolet comestible de la classe dels basidiomicets.

Morfologia 
Aquest bolet, encara que pot arribar a tindre un barret d'uns 10 cm de diàmetre, sol trobar-se sempre de talla més petita.

Presenta una coloració molt variada segons les contrades: a l'alta muntanya sol ser fosc, bru i, fins i tot, moradenc, mentre que en els boscos mediterranis acostuma a ser més clar, amb tons bruns rogencs.

El seu barret té forma de campana, quan és jove, amb un mamelló central, però a mesura que creix es va estenent i acaba ben pla.

Les làmines, de color groc sofre, es van enfosquint amb l'edat i són gruixudes, espaiades i clarament decurrents. Al principi estan protegides per un vel fugisser.

El peu, de tons similars a la resta del bolet, fa 3-10 cm de llarg i d'1 a 2 de gruix, és cilíndric, sovint corbat, i s'aprima cap a la base.

La seva carn és de color taronja-grogós o salmó, sense cap olor apreciable i de gust suau.

Hàbitat 
Viu en boscos de coníferes i surt des de finals d'estiu fins a la tardor. És un bolet molt comú.

Gastronomia 
És comestible. En fregir-lo primer es torna d'un color violaci i al final gairebé negre.

Referències

Bibliografia 
 Arora D. (1986) Mushrooms Demystified. Berkeley, CA: Ten Speed Press. .
 .
 Nilsson S. & Persson O. (1977) Fungi of Northern Europe 1: Larger Fungi (Excluding Gill Fungi). Penguin Books. .

Boletals
Bolets comestibles